Хока (англ. Hokah) — многозначный термин.

 Хока — см. Хоканские языки.
 Хока — город в округе Хьюстон, штат Миннесота, США. 
 Хока — тауншип в округе Хьюстон, Миннесота, США.